Тит Квинкций Фламинин () е име на:

 Тит Квинкций Фламинин, консул 198, цензор 189 пр.н.е.
 Тит Квинкций Фламинин (посланик), посланик през 167 пр.н.е. при Котис, царя на Тракия
 Тит Квинкций Фламинин (консул 150 пр.н.е.)
 Тит Квинкций Фламинин (консул 123 пр.н.е.)

Квинкции